На территории Новой Зеландии расположено большое количество озёр. Если не брать в расчёт озёра на близлежащих островах, в Новой Зеландии находится 775 озёр, длина которых превышает 0,5 км. При этом они занимают 1,3 % суши страны. Крупнейшим из них является озеро Таупо, расположенное на острове Северный: его площадь составляет 623 км². Тем не менее большинство крупнейших озёр Новой Зеландии находится на острове Южный (все они имеют ледниковое происхождение). Глубочайшее озеро страны также расположено на острове Южный: это озеро Хауроко, глубина которого достигает 462 м.

С точки зрения геологии, большинство озёр Новой Зеландии, площадь которых превышает 0,5 км², имеют ледниковое происхождение (все они находятся на острове Южный). Их доля достигает 38 %. Все они образовались в результате схода ледников в ходе последнего ледникового периода. 4 % озёр имеют вулканическое происхождение. Опять же, все они расположены уже на другом крупнейшем острове Новой Зеландии — Северном. В целом, с геологической точки зрения, озёра страны достаточно молоды: большинство из них сформировалось менее 10 тысяч лет назад. Не все озёра страны имеют природное происхождение. Около 60 озёр на территории Новой Зеландии являются искусственными водоёмами, образовавшимися либо в результате строительства гидроэлектростанций, либо для обеспечения водой крупные населённые пункты. Крупнейшим искусственным озером является озеро Бенмор на реке Уаитаки: его площадь составляет 74 км².

Крупнейшие озёра

Другие озёра 
 :Категория:Озёра Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 Te Ara. New Zealand’s largest lakes

 
Новая Зеландия
Озёра